Jacek Wiesiołowski (ur. 1940) – historyk
 Krzysztof Wiesiołowski (zm. 1637) – szlachcic
 Ludwik Wiesiołowski (zm. 1892) – malarz
 Piotr Wiesiołowski (zm. 1621) – szlachcic

Zobacz też 
 Wesołowski
 Wiesiełowski